Ábrahám József (1919– ?) labdarúgó
 Ábrahám József (1924–1958) 1956-os szabadságharcos
 Ábrahám József (1932) hajómodellező